Akihiro Nishimura (Prefectura d'Osaka, 1958), futbolista japonès 
 Shoichi Nishimura (Prefectura de Hyogo, 1912 - 1998), futbolista japonès
 Yuichi Nishimura (Japó, 1972), àrbitre de futbol japonès